Séraphin Cyrille Ghesquière, né le  à Coudekerque-Branche et mort le  à Loffre, est un artiste peintre français. Sa fille, Andrée, est également peintre.

Biographie 

Séraphin Cyrille Ghesquière naît le  à Coudekerque-Branche, près de Dunkerque. Il est le fils de Pierre René Ghesquière, trente-sept ans, ouvrier de fabrique, né en Belgique.

Sa fille Andrée naît en 1910 à Tourcoing. Il se marie le  à Loffre avec Marie Krawinkels, le même jour sa fille épouse Fernand Garnier. Séraphin Ghesquière se fait construire une maison en 1932 au chemin des Sablières, trois ans après que le peintre Victor Hugo s'en fasse bâtir une juste à côté. Celle-ci porte un blason intitulé « Les Frênes ». Ledit chemin est ensuite renommé allée des Frênes.

Il meurt le  à Loffre. Il est inhumé à l'entrée du cimetière de Loffre.

Notes et références

Liens externes 

 

Naissance en novembre 1881
Naissance à Coudekerque-Branche
Personnalité liée à Loffre
Peintre français du XXe siècle
Décès en août 1954
Décès à Loffre
Décès à 72 ans